een gildehuis, een historisch type gebouw in Engeland, gebruikt door de gilden, tegenwoordig in veel plaatsen in gebruik als stadhuis.
Guildhall (Exeter) (14e en 15e eeuw), het stadhuis van Exeter.
Guildhall (Londen) (1411), het stadhuis van de City of London.
Guildhall (Windsor) (1686), het stadhuis van Windsor.
Guildhall School of Music and Drama, een toonaangevende muziek- en toneelschool in het centrum van Londen, opgericht in 1880.
Guildhall (Vermont), een dorp in de Amerikaanse staat Vermont, naar eigen zeggen de enige plaats ter wereld met die naam.